Сандвичеви острови е името, дадено на днешните Хавайски острови от Джеймс Кук през 1770-те години.

Сандвичеви острови или Сандвичев остров може да се отнася и до:

 Южни Сандвичеви острови, архипелаг в южната част на Атлантически океан, наречен така от Кук, който е част от британската задморска територия Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови
 Сандвичев остров, старо име, дадено от Кук, на необитаемия атол Manuae от островите Кук в Южния Тихи океан
 Сандвичев остров, старо име, дадено от Кук, на остров Ефате в република Ваунату в Южния Тихи океан
 „Сънливец от Сандвичевия остров“ или Eleotris sandwicensis, вид ендемична риба на Хавайските острови.